Flamingo éditions est la maison d'édition de l'ASBL Cultures & éducation. Maison d'édition belge, elle est fondée en 2016 par Alexandra Bragina alors qu'elle était étudiante.
La maison d'édition privilégie l'impression à la demande et la production locale, les livres sont imprimés en Belgique.

Publications 
La maison d'édition publie les livres en version papier et électronique. Ces derniers sont disponibles à des prix compétitifs afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

 Traces de notre temps - Aywaille durant la pandémie, Clémence et Noah Bernard, 2021.
 Traces de notre temps - Seraing durant la pandémie, Clémence et Noah Bernard, 2021.
 Traces de notre temps - Manhay durant la pandémie, Clémence et Noah Bernard, 2021.
 Bruxelles - Paris (via Bichkek), Elliot Obadia, 2021.
 Brisons les silences, Marilyne Lamand, 2020.
 Dans l'ombre d'un chêne - Le Fils de Jules - Tome 2, Christine Gaspard, 2020.
 Comprendre les pays de l'Est, Bruno Bernard, 2019.
 Le Fils de Jules - Tome 1, Christine Gaspard, 2017.
 Le Voyage de Poema, Isabelle Briand, 2017.
 Job étudiant : Escort Girl, Diana Tshimwanga, 2016.
 Les Crépuscules de Manon, Marie-Ange Wouters, 2016.

Ne font plus partie du catalogue de la maison d'édition 

 Changement !, Vincent Pierret, 2019.
 Revenge of the Jaguar, Gérald Brassine, 2018.
 Sorceraid, Saison 1 : Décadence, Épisode 3 : Le Loup et le dicteur, Léna Lucily, 2017.
 Sorceraid, Saison 1 : Décadence, Épisode 2 : Les Noyés de Tower Bridge, Léna Lucily, 2016.
 Sorceraid, Saison 1 : Décadence, Épisode 1 : Le fantôme de Waterlow, Léna Lucily, 2016.
 La Vengeance du Jaguar, Gérald Brassine, 2016.

Liens externes 

 Site internet de la maison d'édition
 Association des éditeurs belges

Notes et références 

Maison d'édition ayant son siège en Belgique